Guerra rus'-bizantina pode se referir a um dos seguintes conflitos:

 Expedição dos rus' na Paflagônia (década de 830)
 Guerra rus'-bizantina de 860
 Guerra rus'-bizantina de 907
 Guerra rus'-bizantina de 941
 Guerra rus'-bizantina de 970-971 (que em rigor começou em 967)
 Guerra rus'-bizantina de 987
 Guerra rus'-bizantina de 1024
 Guerra rus'-bizantina de 1043